Роковая ночь (фильм, 1948) — британский триллер 1948 года, реж. Марио Зампи.
 Роковая ночь (фильм, 1990) — американский фильм ужасов 1990 года, реж. Пол Зиллер.